Fiat Croma (1985) – samochód osobowy klasy wyższej produkowany w latach 1985–1996.
 Fiat Croma (2005) – samochód osobowy klasy średniej produkowany w latach 2005–2011.